Andelot bezeichnet 

 mehrere Gemeinden in Frankreich:
Andelot-Blancheville im Département Haute-Marne
Andelot-en-Montagne im Département Jura
Andelot-Morval im Département Jura

 einen Fluss in Frankreich: 
 Andelot (Fluss), Nebenfluss des Allier

 den Vertrag von Andelot (587, Andelot-Blancheville)

d’Andelot ist ein Namensteil folgender Personen:
 François de Coligny-d’Andelot (1521–1569), Generaloberst der französischen Infanterie